Een verkeersweg:
 N698 (België)
 N698 (Frankrijk)
 N698 (Nederland), zie Provinciale weg 698

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing